Název Bohumilice má více obcí:
 Bohumilice (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice

částí obcí
 Bohumilice (Klobouky u Brna) – část města Klobouky u Brna v okrese Břeclav
 Bohumilice (Kožlí) – část obce Kožlí v okrese Havlíčkův Brod
 Bohumilice (Znojmo) – součást znojemské části Oblekovice

šlechtických sídel
 Bohumilice (tvrz) – bývalá tvrz u Bohumilic v okrese Havlíčkův Brod
 Bohumilice (zámek) – zámek u Bohumilic v okrese Prachatice

Externí odkazy